

Geografia

Lyng – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Norfolk
Lyng – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Somerset

Persone
John Lyng – politico norvegese
Richard Edmund Lyng – politico statunitense